Slovo buřt má více významů:

 špekáček
 hovorové označení pro galvanický článek typu C nebo D (tzv. „malý buřt“ nebo „velký buřt“).

Externí odkazy